Beypazarı (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Beypazarı (stad), de hoofdplaats van het district